Сивуха — слово, используемое в разных значениях:

 Сивуха, Юрий Петрович (род. 1958) — советский и украинский футболист.

 Сивуха — гора на Крильонском полуострове в Сахалинской области.
 Сивуха — река, приток Мены.

 Сивуха — сивушное масло
 Сивуха — низкокачественный крепкий алкогольный напиток.
 Сивуха — самогон или неочищенное хлебное вино.
 Сивуха — название тимофеевки — рода одно- или многолетних растений семейства злаки.